1237 км, 1237-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1237 км (Башкортостан), известен также как 1236 км — упразднённое в 2005 году поселение Истякского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан.

 1237 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога  (Самарская область). Код 810669 
 1237 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 903577 
 1237 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 475922